Dedo von Wettin ist der Name folgender Personen:

* Dedo I. von Wettin (um 960–1009), Graf von Wettin
 Dedo IV. von Wettin (1086–1124), Graf von Wettin und Groitzsch